Een pleidooi is een betoog waarin je probeert anderen ergens van te overtuigen en daardoor iets te bereiken.

Pleidooi heeft meerdere betekenissen:
 Pleidooi (recht), een rede voor een rechtbank, tevens een fase in een rechtszaak
 Pleidooi (historiografie), emancipatorische geschiedschrijving
 Pleidooi (televisieserie), een Nederlandse advocatenserie uit 1993